Amerigo Clocchiatti – partigiano, politico e sindacalista italiano
 Giovanni Clocchiatti – allenatore di calcio e calciatore italiano